Les élections municipales québécoises de 2021 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Centre-du-Québec

Aston-Jonction

Baie-du-Febvre

Bécancour

Chesterville

Daveluyville

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Drummondville

Durham-Sud

Fortierville

Grand-Saint-Esprit

Ham-Nord

Inverness

Kingsey Falls

L'Avenir

La Visitation-de-Yamaska

Laurierville

Lefebvre

Lemieux

Lyster

Maddington Falls

Manseau

Nicolet

Notre-Dame-de-Ham

Notre-Dame-de-Lourdes

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse)

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

Parisville

Pierreville

Plessisville (paroisse)

Plessisville (ville)

Princeville

Saint-Albert

Saint-Bonaventure

Saint-Célestin (municipalité)

Saint-Célestin (village)

Saint-Christophe-d'Arthabaska 

Démission de Simon Arsenault (conseiller district #4) à la suite d'accusations de pornographie juvénile le , peu après les élections municipales de 2017.

District #4

Saint-Cyrille-de-Wendover

Saint-Edmond-de-Grantham

Saint-Elphège

Saint-Eugène

Saint-Félix-de-Kingsey

Saint-Ferdinand

Saint-François-du-Lac

Saint-Germain-de-Grantham

Saint-Guillaume

Saint-Léonard-d'Aston

Saint-Louis-de-Blandford

Saint-Lucien

Saint-Majorique-de-Grantham

Saint-Norbert-d'Arthabaska

Saint-Pie-de-Guire

Saint-Pierre-Baptiste

Saint-Pierre-les-Becquets

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Rosaire

Saint-Samuel

Saint-Sylvère

Saint-Valère

Saint-Wenceslas

Saint-Zéphirin-de-Courval

Sainte-Brigitte-des-Saults

Sainte-Cécile-de-Lévrard

Sainte-Clotilde-de-Horton

Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Sainte-Eulalie

Sainte-Françoise

Sainte-Hélène-de-Chester

Sainte-Marie-de-Blandford

Sainte-Monique

Sainte-Perpétue

Sainte-Séraphine

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Sainte-Sophie-d'Halifax

Saints-Martyrs-Canadiens

Tingwick

Victoriaville

Villeroy

Warwick

Wickham

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Centre-du-Québec
Histoire du Centre-du-Québec
 Résultat